Een Franse gemeente:
Soudan (Loire-Atlantique)
Soudan (Deux-Sèvres)
Sahel (landstreek) - Deze streek werd vroeger aangeduid als de Soudan

Zie ook 
Soedan (doorverwijspagina)